Château de la Bastide est un nom porté par plusieurs châteaux français :

 le château de la Bastide d'Eymet, dans le département de la Dordogne,
 le château de la Bastide de Lalinde, dans le département de la Dordogne,
 le château de la Bastide de Limoges, dans le département de la Haute-Vienne,
 le château de la Bastide d'Olette, dans le département des Pyrénées-Orientales,
 le château de la Bastide de Saint-Simon, dans le département du Cantal.

Homophones 

 Le château de Labastide, à Arpajon dans le département du Cantal, est un château fort du   qui a disparu.
 Le château de Labastide de Beauregard, dans le département du Lot.